Канск е град в Русия, Красноярски край, административен център на Кански район. Разположен е по бреговете на река Кан (десен приток на Енисей), на 247 километра източно от Красноярск. Климатът е рязко континентален. Градът е 4-то населено място в края (след краевия център Красноярск, Норилск и Ачинск) по брой на населението с 91 018 жители (1 януари 2016).

История 
Основан е като отбранително съоръжение срещу набезите на енисейските киргизи през 1628 г. Преместен е на днешното му място на 43 километра нагоре по течението на р. Кан през 1636 г. Става град и център на уезд в Томска губерния през 1782 година, на окръг (уезд от 1879 г.) в Енисейска губерния през 1823 г., на окръг в Сибирска губерния (1925), на район в Красноярски край – от 1934 г.

По време на Първата световна война в града е създаден лагер за военнопленници, който в периода 1915 – 1916 г. приютява около 6000 души. През Втората световна война в Канск са евакуирани множество предприятия от фронта.

Население

Климат

Икономика 

Районът попада в големия Канско-Ачински въглищен басейн в Красноярски край. Сред по-важните предприятия са: Кански лесохимически комбинат, машиностроителни заводи, комбинат за строителни конструкции, завод за комбайни, фабрики и др. Градът се обслужва от железопътна гара Канск-Енисейски (на Транссиб), разполага с 3 аеродрума – 2 граждански (закрити) и база на ВВС на РФ.

Култура 
В града са функционирали офицерски висши училища: Канско (после Кемеровско) военно-пехотно училище (1939 – 1951) – преместено в Кемерово, и 2-ро омско военно-пехотно училище (1941 – 1946).

Културни учреждения и забележителности: катедрали (Спаски събор, Свято-Троицки събор, Свято-Покровски събор), Регионален музей, Драматичен театър, 3 дома на културата, Младежки център „Восход“, кинотеатри и др. Ежегодно в края на август – началото на септември се провежда Международният кански видеофестивал от 2002 г.

Побратимени градове 
  Полоцк, Беларус

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 История города Канска – Центральная городская библиотека им. Чехова, г. Канск

Градове в Красноярски край